Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Caroline Stoll che ha battuto in finale Regina Maršíková 7-6(4), 6-0.

Teste di serie 

 Wendy Turnbull (primo turno)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Evonne Goolagong (semifinali)

 Sue Barker (secondo turno)
 Regina Maršíková (finale)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Marise Kruger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1979